Сотрясение мозга:

 «Сотрясение мозга» — разновидность черепно-мозговой травмы
 «Сотрясение мозга» — альбом группы «Моральный Кодекс»